wolfram – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych (symbol W, łac. wolframium)
 Wolfram – imię męskie
 Wolfram (zm. przed 704) – arcybiskup Sens, apostoł Fryzji, uznany za świętego przez Kościół katolicki
 Wolfram von Eschenbach – średniowieczny poeta
 Karol Wolfram – polski duchowny ewangelicki
 Krzysztof Wolfram – polski poseł
 Stephen Wolfram – naukowiec brytyjski
 William Wolfram – pianista amerykański
 Witold Wolfram – kapitan administracji WP
 Wolfram Research – brytyjska firma informatyczna założona przez Stephena Wolframa
 Wolfram Alpha – wyszukiwarka internetowa

Zobacz też: zespół Wolframa